Victor Wanyama kenyai labdarúgó, jelenleg a Montreal Impact játékosa, posztját tekintve védekező-középpályás.

Klub pályafutása

A válogatottban

Sikerei, díjai
Skót bajnok (2) : 2011–2012, 2012–2013
Skót kupagyőztes (1): 2013

Karrier Statisztikái 

2018. február 4-én frissítve.

Jegyzetek

Források

 
-Das ist das Spielerprofil von Victor Wanyama. https://www.transfermarkt.de/victor-wanyama/profil/spieler/77760

1991-ben született személyek
Élő személyek
Kenyai labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Beerschot labdarúgói
A Celtic labdarúgói
A Southampton labdarúgói
A Tottenham labdarúgói
A Premier League labdarúgói
A Helsingborg labdarúgói
A Montreal Impact labdarúgói
Az MLS labdarúgói